I detentori del titolo sono Sania Mirza e Bruno Soares, ma son stati battuti al primo turno da Andrea Hlaváčková e Łukasz Kubot.

Martina Hingis e Leander Paes hanno sconfitto Bethanie Mattek-Sands e Sam Querrey con il punteggio di 6-4, 3-6, [10-7].

Teste di serie

  Sania Mirza /  Bruno Soares (primo turno)
  Chan Yung-jan /  Rohan Bopanna (semifinale)
  Lucie Hradecká /  Marcin Matkowski (primo turno)
  Martina Hingis /  Leander Paes (campioni)

  Michaëlla Krajicek /  Jean-Julien Rojer (ritirati)
  Yaroslava Shvedova /  Juan Sebastián Cabal (quarti di finale)
  Raquel Kops-Jones /  Raven Klaasen (secondo turno)
  Julia Görges /  Nenad Zimonjić (secondo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wild card 

  Jennifer Brady /  Mitchell Krueger (primo turno)
  Lauren Davis /  Eric Butorac (primo turno)
  Victoria Duval /  Christian Harrison (primo turno)
  Claire Liu /  Taylor Harry Fritz (primo turno)

  Christina McHale /  Stefan Kozlov (primo turno)
  Anda Perianu /  Andrei Dăescu (primo turno)
  Taylor Townsend /  Donald Young (secondo turno)
  Sachia Vickery /  Frances Tiafoe (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

US Open 2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015